Condado de Stewart es el nombre de 2 condados en los Estados Unidos:

 Condado de Stewart (Georgia)
 Condado de Stewart (Tennessee)